ISO 9660 — стандарт, выпущенный Международной организацией по стандартизации, описывающий файловую систему для дисков CD-ROM. Также известен как CDFS (). Целью стандарта является обеспечить совместимость носителей под разными операционными системами, такими, как Unix, Mac OS, Windows.

Расширение стандарта, называемое Joliet, добавляет поддержку длинных имён файлов и не-ASCII символов в именах. Используется на всех носителях, выпущенных после 1995 года.

DVD также может использовать ISO 9660, но файловая система UDF является более подходящей для них, так как имеет поддержку больших носителей и лучше подходит для современных операционных систем.

BLU-RAY (BD) используют только файловую систему UDF.

История 

Стандарт выпущен в 1988 году группой компаний под названием High Sierra. Позже был принят в качестве стандарта ECMA-119.

Спецификация 

Существует несколько уровней спецификации:

 Уровень 1: Имена файлов ограничены восемью символами и тремя символами расширения. В именах используются только буквы латинского алфавита. Фрагментация файлов не допускается, файл может располагаться только в непрерывной цепочке секторов. Имена каталогов должны содержать не более 8 символов. Максимальная глубина вложенных каталогов — до 8.
 Уровень 2: Имена файлов ограничены 32 символами. Набор символов в именах не ограничен.
  Уровень 3: Файлы могут быть фрагментированы (это необходимо для пакетной или инкрементной записи CD).

Ограничения

Ограничения на имена файлов и каталогов 
 Можно использовать только латинские буквы в верхнем регистре, цифры и символ подчеркивания.
 Имена файлов не должны включать пробелов.
 Имена файлов не должны начинаться или заканчиваться точкой.
 Имена файлов не должны иметь более одной точки.
 Имена каталогов не должны содержать точки.

Для снятия части ограничений на имена файлов в 1995 году Microsoft предложила расширение Joliet, которое стало широко использоваться.

Ограничение на глубину вложенности каталогов 
Максимальная глубина вложенности каталогов — 8.

Ограничение на размер файла 
Максимальный размер файла в ISO 9660 ограничен 2 ГБ.

Ограничение на число каталогов

Номер версии

ISO 9660:1999 

ISO 9660:1999 — это последнее обновление стандарта ISO 9660. Оно снимает некоторые ограничения, введённые в старой версии стандарта, например, расширяет максимальную длину пути до 207 символов, снимает ограничение в максимум 8 уровней вложенности каталогов и отменяет особое значение символа «.» (точка) в именах файлов.

Поддержка операционными системами 
Файловая система широко поддерживается операционными системами. Ряд операционных систем определяет собственные расширения для сохранения дополнительных метаданных, однако при этом обычно сохраняется обратная совместимость и данные остаются доступными для чтения в остальных операционных системах.

Расширения 
 Joliet
 Rock Ridge
 Amiga Rock Ridge
 El Torito
 Apple ISO9660 Extensions

Примечания

Литература 
 ISO 9660:1988 Information processing — Volume and file structure of CD-ROM for information interchange
 Standard ECMA-119. Volume and File Structure of CDROM for Information Interchange, 3rd edition (December 2017)

Ссылки 
 The ISO 9660 File System, May 1995 — описание файловой системы CD-ROM
 ISO 9660, OSDev Wiki
 Inside the ISO-9660 Filesystem Format, Dr.Dobbs, 1992
 IMAPI. Disc Formats // Microsoft
 Introduction to ISO 9660, what it is, how it is implemented, and how it has been extended, 1993-1995

9660
Файловые системы
Носители информации
Электронное архивирование